Greenlawn steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Greenlawn (Missouri) im Ralls County
 Greenlawn (New York) im Suffolk County

im NRHP gelistete Objekte:

 Greenlawn (Delaware), ID-Nr. 73000515
 Greenlawn (Louisiana), ID-Nr. 80001760
 Greenlawn (Tennessee), ID-Nr. 75001743